Saint-Juéry ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Juéry (Aveyron), Département Aveyron
 Saint-Juéry (Lozère), Département Lozère
 Saint-Juéry (Tarn), Département Tarn